Tonel puede referirse a:

 Tonel, barril, cuba, envase cilíndrico.
Tonel alquitranado, el que se arrojaba encendido en las plazas sitiadas.
 Tonel, una maniobra aérea.
Tonel antigua unidad de medida de capacidad de un buque.